Scott Stewart, regista, sceneggiatore, produttore e sviluppatore di effetti speciali statunitense
Scott Stewart, rugbista a 15 canadese
Scott Stewart, giocatore di baseball statunitense
Scott Stewart, ciclista statunitense